Provincia Litoral puede referirse a:

 Provincia Litoral, antigua provincia de Bolivia.
 Provincia Litoral, antigua provincia de Perú.
 Provincia Litoral de Atacama, actual provincia de Bolivia.
 Provincia Litoral, en Guinea Ecuatorial.
 Provincia Litoral, en Camerún.